MFD – abbreviazione di multi-function display, schermo digitale multifunzione
 MFD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mansfield Lahm Municipal, Mansfield (Ohio), Stati Uniti